Laércio Benedito Fonseca (Limeira, 30 de julho de 1955) é um professor, escritor, físico, músico, cantor, ufólogo, esotérico, espiritualista, médium, terapeuta, filantropo, e locutor brasileiro.

Laércio participou e organizou inúmeras palestras e congressos. Suas Palestras no Youtube contam com mais de 50 milhões de vizualizações em seu canal oficial.
É ex-comunicador da Rádio Mundial Fm em São Paulo.
Participou de inúmeros programas de televisão, tais como do Gasparetto (Encontro Marcado), do apresentador Marcelo Tas (Saca-Rolha) e do jornalista Fernando Gabeira (Globo News). 

É médium e sensitivo, o que permitiu agregar grande conhecimento acerca do mundo espiritual e como as leis cósmicas regem nossas vidas e o universo. O desenvolvimento do Projeto Terra, carro chefe dos trabalhos do professor, foi resultado de anos de contato com os grandes mestres da luz e com os seres extraterrestres através de sua mediunidade.  
Atualmente vem fazendo uma ponte entre ciência e espiritualidade com seu amplo trabalho sobre Física Quântica e Espiritualidade e o Projeto Terra, com suas idéias pretende validar a existência do espírito e dos fenômenos mediúnicos, espirituais e ufológicos.
Dirige há mais de 50 anos a escola de treinamento interior, Academia Wu San Dji Tao, e após todos esses anos de trabalhos, desenvolve um projeto de treinamento interior, e de seminários e cursos em Limeira.

Foi protagonista do Filme: O Projeto Terra e a Data Limite (Pozati Filmes), Biografia Prof. Laércio Fonseca (Pozati Filmes) entre outros projetos em estúdio.
Autor de mais de 700 palestras em vídeo conferências editadas em dvds, nas áreas de psicologia esotérica e interior, alimentação natural, transição planetária, ufologia esotérica e casuística, dos maias, de terapias espirituais e holísticas, de filosofia interior, de práticas chinesas, de projeção astral, de tantra, de temas espirituais e espíritas, e com um total de 10 livros publicados. Sendo também professor de Tai Chi Chuan, Kung Fu, Yoga, Filosofias Orientais e Medicina Chinesa.

Biografia

Infância e juventude 
Laércio Fonseca nasceu em Limeira em 30 de julho de 1955, desde muito jovem organizava e participava de palestras referentes aos temas espiritualismo universalista, ufologia e filosofias orientais em sua cidade.

Formação Acadêmica 
Físico, formado pela Unicamp em 1980, com especialização em Astrofísica e Cosmologia. Lecionou em cursos pré-vestibulares por mais de 10 anos, tais como o Anglo Vestibulares e o Universitário, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto. Ministrou aulas de Astronomia e Física em colégios de alto nível. É Formado em Artes Marciais, Filosofias Orientais e Espiritualismo. 

É reconhecido pelo seu trabalho no campo da ciência e espiritualidade através da Física Quântica e Relativística.

Formação Musical 
É músico e cantor, e vem desenvolvendo vários trabalhos na área musical, como a análise esotérica das letras de Raul Seixas em sua palestra show: O Lado Oculto e Esotérico das Letras de Raul Seixas.

Fase atual 
Laércio lançou seu site pessoal, seu canal oficial no YouTube (possuindo mais de 50 milhões de visualizações e mais de 500 mil inscritos em seu canal, com palestras novas todo mês), e sua página oficial no Facebook. Atualmente o professor ministra aulas em várias cidades pelo Brasil e em sua escola, no qual desenvolve seus trabalhos nas áreas científica e espiritual estabelecendo uma ponte sólida e consistente entre ciência e religião, isso através do seu mais recentes trabalho sobre Física Quântica e Espiritualidade e o Projeto Terra. Com suas ideias pretende validar a existência do espírito e dos fenômenos mediúnicos, espirituais e ufológicos.

Contudo, o professor Laércio tem dedicado toda sua vida e seu tempo no trabalho de levar às pessoas a verdadeira consciência espiritual da vida. Tem o projeto do Asrhan na cidade de Limeira. Que tem como objetivo primordial em toda arrecadação dos lucros nas vendas dos livros e DVDs do professor, a canalizada para o Asrhan. É um campus avançado dos seus trabalhos até agora realizado. Transferiu tudo o que já fez em seu espaço todos esses anos. Possui, alojamentos, alimentação, agricultura orgânica, sistemas autossuficientes em água e energias alternativas. Treinamentos interiores utilizando o Kung Fu, o Yoga, o Tai Chi Chuan. É efetuadas pesquisas e cursos sobre ufologia, astronomia e física quântica ligada à espiritualidade. É um grande refúgio para todo aquele que deseja passar finais de semana ou semanas em retiro espiritual e em treinamentos especiais para o desenvolvimento do espírito.

Física Quântica e Espiritualidade 
O objetivo principal desse estudo reside no fato de pretender dar um tratamento e uma abordagem altamente científicos aos fenômenos espirituais. Utilizando os mais atualizados conceitos da física quântica e da teoria da relatividade, mostramos que existe uma explicação sólida e consistente para esses fenômenos, demonstrando que a espiritualidade, a existência da alma e do espírito é lógica e racional.

Para compreender como esses fenômenos ocorrem teve que lançar mão de nossas mais modernas descobertas científicas e teóricas no campo da física quântica. Trabalho este dirigido aos espiritualistas, estudiosos do assunto e àqueles que apenas deseja se inteirar do assunto. Seu conteúdo consiste apenas de uma apresentação das ideias do professor Laércio Fonseca que foram desenvolvidas através de uma análise avançada de tais fenômenos, no qual mostra possuir uma realidade concreta; não se trata, portanto, de uma obra de fanáticos ou visionários.

Assim o professor procura apresentar possíveis explicações para as diversas questões que os cientistas propõem face a esse fenômeno, como por exemplo: Existe mesmo vida após a morte? Existe mesmo a reencarnação? Pode a consciência existir fora da matéria? Existem outros planos e dimensões no universo que a vida possa existir? A projeção da consciência e as viagens astrais são realmente possíveis? Como funcionam as curas paranormais, como o Reiki, a Cura Prânica, passes mediúnicos, benzedeiras, curas a distância? Como funcionam os médiuns, em suas incorporações, psicografias, vidências, premonições? E também, como tudo isso pode alterar, modificar e melhorar nossa qualidade de vida e nossa saúde. Entretanto temos a consciência de que esses fenômenos possuem diversas facetas e que hoje são estudados por várias correntes do pensamento humano. Facetas esotéricas, místicas e religiosas se misturam com tratamentos científicos e confundem muito os pesquisadores leigos no assunto. Através de uma linguagem simples o professor mostrar que existe, sim, uma maneira sofisticada e científica de teorizar os fenômenos espirituais e estabelecer uma linha de pesquisa muito mais consistente do que simplesmente observar os fatos de uma maneira mística, religiosa, superficial e amadorística que sempre são rejeitados pelas instituições científicas.

Como físico, o professor segue as exigências estruturais necessárias para que a ciência possa interessar-se pelo fenômeno e para que ele seja tratado com o devido e merecido respeito por todos aqueles que procuram um estudo sério e avançado da Espiritualidade. Teremos a certeza que estaremos juntos nesse esforço comum de dar luz e trazer mais uma semente de contribuição para esse fantástico universo ainda a ser desvendado por todos nós.

Ligações externas 
 
 

Escritores espiritualistas do Brasil
Médiuns do Brasil
Ufólogos do Brasil
Escritores do estado de São Paulo
Músicos do estado de São Paulo
Professores do estado de São Paulo
Locutores do Brasil
Físicos de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Naturais de Limeira